Jennerwein ist

 der Name des bayerischen Wilderers Georg Jennerwein
 der Titel eines Films über das Leben von Georg Jennerwein, siehe Jennerwein (Film)
 der Deckname von Viktor Brack in der Aktion T4

Siehe auch
 Jännerwein